Tela puede referirse a:

 Tela, como tejido o urdimbre de fibras; 
 Telaraña o tela de araña; o
 Tela, un municipio de la costa caribeña de Honduras.

Enlaces externos